Rafael Nadal era il detentore del titolo, e lo ha difeso battendo in finale Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Rafael Nadal (campione)
 Dominic Thiem (quarti di finale)
 Alexander Zverev (quarti di finale)
 Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
 Kei Nishikori (secondo turno)
 Karen Chačanov (semifinale)
 Fabio Fognini (quarti di finale)
 Daniil Medvedev (finale)
 Kevin Anderson (ritirato)

 Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
 Borna Ćorić (secondo turno)
 John Isner (secondo turno)
 Nikoloz Basilašvili (terzo turno)
 Marin Čilić (terzo turno)
 David Goffin (primo turno)
 Gaël Monfils (semifinale, ritirato)
 Milos Raonic (secondo turno, ritirato)

Qualificati 

  Daniel Evans (secondo turno)
  Il'ja Ivaška (secondo turno)
  Bradley Klahn (primo turno)
  Kwon Soon-woo (primo turno)

  Feliciano López (primo turno)
  Tommy Paul (secondo turno)
  Bernard Tomić (primo turno)

Lucky loser 

  John Millman (secondo turno)

Alternate 

  Hubert Hurkacz (terzo turno)

Wildcard 

  Peter Polansky (primo turno)
  Vasek Pospisil (primo turno)

  Brayden Schnur (primo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2019